Кожный лейшманиоз или пендинка (болезнь Боровского, каучуковая язва, пендинская язва, багдадская язва, ашхабадская язва) — группа лейшманиозов, проявляющихся поражениями кожи, подкожных тканей и/или слизистых оболочек. Вызываются лейшманиями. Распространены преимущественно в тропиках и субтропиках, передаются через укусы москитов родов Phlebotomus и Lutzomyia. Являются природно-очаговыми заболеваниями.

Этиология 
Около 20 видов лейшманий Старого и Нового Света могут вызывать поражения кожи у человека. За исключением лейшманиоза, вызываемого Leishmania tropica, все эти заболевания являются зоонозными.

В Старом Свете болезнь вызывается главным образом паразитами видов Leishmania tropica и Leishmania major, в первом случае хозяином служит человек, во втором —  грызуны. Переносчик — москиты рода Phlebotomus, регионом распространения служат Средиземноморье, Средняя Азия и Средний Восток до восточных регионов Индии.

В Новом Свете болезнь человека вызывают лейшмании более, чем десяти видов, отличных от лейшманий Старого Света.

Изучение заболевания 
Первое точное описание лейшмании в срезах кожных язв было опубликовано российским хирургом П. Ф. Боровским в «Военно-медицинском журнале» (№ 11) в 1898 году в статье «О сартовской язве». Он первым отнёс его к типу простейших (Protozoa).
Советский зоолог и териолог Александр Кузякин подробно изучил кожный лейшманиоз.

Примечания

Литература 
 Тихоновская И.В., Адаскевич В.П., Мяделец В.О. Кожный лейшманиоз: этиология, клиника, диагностика, лечение // Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2016.

Протозойные инфекции
Трансмиссивные болезни
Забытые болезни
Зоонозы
Природно-очаговые инфекции
Заболевания кожи и её придатков